Okręty US Navy o nazwie USS "Radford":
Pierwszy "Radford" był niszczycielem typu Wickes, który służył w czasie I wojny światowej. Nazwa pochodziła od kontradmirała Williama Radforda.
Drugi "Radford" był niszczycielem typu Fletcher, który walczył w czasie II wojny światowej. Nazwa także pochodzi od Williama Radforda.
Trzeci "Radford" był niszczycielem typu Spruance. Nazwa pochodzi od admirała Arthura W. Radforda.

Radford